«Stressed Out» () — песня американского дуэта Twenty One Pilots с их четвёртого студийного альбома Blurryface (2015), выпущенная как промосингл к нему 28 апреля 2015 года вместе с сопроводительным видеоклипом, а затем 17 мая в качестве второй композиции альбома. Песня была написана Тайлером Джозефом и спродюсирована Майком Элизондо. Её запись велась в Лос-Анджелесе и Лондоне.

После своего выхода «Stressed Out» получила положительные отзывы от музыкальных критиков. Песня стала одним из самых успешных синглов 2015 года и привела к популяризации группы Twenty One Pilots. Включена в итоговый список Лучшие синглы США 2016 года по версии Billboard (позиция № 5). За эту композицию группа была удостоена премии Грэмми, которую она получила в 2017 году в категории За лучшее поп-исполнение дуэтом или группой.

Коммерческий успех 
Песня заняла позицию № 2 на Billboard Hot 100, став первым хитом дуэта, который вошёл в лучшую десятку американского Hot-100. Так же песня взяла первую позицию в чартах Hot Rock Songs, Adult Top 40 и Mainstream Top 40.
К декабрю 2016 года было продано свыше 2,4 млн копий сингла в США.

Музыкальное видео 
Вместе с премьерой песни 28 апреля 2015 года был выпущен и клип. В съемке приняли участие члены семей Тайлера Джозефа и Джоша Дана. Большая часть клипа была снята в городе Колумбус в доме, где вырос Джош. Впоследствии к дому, номер которого был замечен на видео, начали приезжать фанаты группы. Джош рассказал, что его родителям пришлось отключить стационарный телефон, так как звонки раздавались в любое время суток.

Режиссёром стал Mark C. Eshleman из компании Reel Bear Media. В 2020 году клип набрал 2 000 000 000 просмотров.

Живые выступления 
Группа представила песню «Stressed Out» 14 сентября 2015 года на шоу Late Night with Seth Meyers.

Участники в создании композиции 
 Тайлер Джозеф — вокал, фортепиано, бас, клавишные, музыкальное программирование
 Джош Дан — ударные, перкуссия
 Майк Элизондо — вертикальный бас, клавишные

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

История релизов

Источники

Ссылки 
  (более 2 млрд просмотров)

Синглы 2016 года
Песни по алфавиту
Песни 2016 года
Синглы Twenty One Pilots
Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад СНГ
Музыкальные мемы
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Rock Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40